Települések
 Alcsútdoboz, település Fejér megyében
 Doboz, település Békés megyében
 Vértesdoboz, korábbi önálló település Fejér megyében, ma Alcsútdoboz része

egyéb
 doboz, afroperui eredetű, fából készült idiofon ütőhangszer, spanyol neve cajón
 A doboz (The Box), amerikai thriller (2009)